Christiaan Justus Enschedé (drukker) (1788–1829), een Nederlandse boekdrukker, lettergieter en mede-eigenaar en beheerder van de Opregte Haarlemsche Courant
 Christiaan Justus Enschedé (jurist) (1911–2000), een Nederlandse jurist